Лос Веранос има више значења:

 Лос Веранос (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Веранос (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Веранос (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Веранос (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Веранос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Веранос (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику